NRS steht für:
 Neue Rechtschreibung, Reform der deutschen Rechtschreibung von 1996
 National Readership Survey, britische Organisation
 Nordic Rail Service, Betreibergesellschaft Güterwagenwerkstatt
 Nuclear Resonant Scattering, siehe Kernresonanzfluoreszenz
 Nuova Rivista Storica, italienische Fachzeitschrift
 Numerische Rating-Skala (Numeric Rating Scale), zur Einstufung von subjektiven Größen, z. B. Schmerzen
 Norwegian Air UK, ICAO-Code der britische Billigfluggesellschaft

Siehe auch:
 NRS Social Grade, von der National Readership Survey entwickeltes demografisches Klassifizierungsschema

NRS